Patrick Nolan est un nom pouvant désigner :

Patrick James Nolan (1862-1913), avocat canadien en Alberta
Patrick Nolan (1881-1941), maire canadien d'Ottawa
 (1894-1984), professeur et physicien irlandais
 (1937-2021), joueur irlandais de hurling
 (né en 1950), homme politique américain en Californie

Voir aussi

Nolan, Patrick